Le vendredi  est le 179 jour de l'année 1895.

Naissances 
 Cicely Mary Barker (morte le ), artiste britannique
 Eugène-Marcel Mougin (mort le ), peintre post-impressionniste français
 Félix Logiest (mort à une date inconnue), gymnaste belge
 Iona Nikitchenko (mort le ), juriste soviétique
 Kazimierz Sikorski (mort le ), compositeur polonais
 Louis Raymond (mort le ), joueur de tennis sud-africain
 Trifko Grabež (mort en ), membre de l'organisation serbe de La Main noire impliqué dans l'Attentat de Sarajevo

Voir aussi 
 28 juin et juin 1895